Hermann Hepp ist der Name folgender Personen:

* Hermann Hepp (Politiker) (1859–1919), deutscher Politiker (NLP)
 Hermann Hepp (Mediziner) (* 1934), deutscher Gynäkologe